Pofalići I
Pofalići II